Дрец:

 Дрец — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Дрец — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.